6437 Stroganov – asteroide del sistema solare
 Filetto Stroganoff – tipico piatto russo
 Chiesa della Natività degli Stroganov – chiesa di Nižnij Novgorod
 Università Statale di Arti e Industria Stroganov – università russa
 Grigorij Sergeevič Stroganov – nobile e politico russo
 Barocco Stroganov – stile architettonico
 Palazzo Stroganov – palazzo di San Pietroburgo